Maragliano è un cognome italiano. Può riferirsi a:
Alessandro Maragliano – poeta e linguista
Anton Maria Maragliano – scultore
Edoardo Maragliano – medico e clinico
Luisa Maragliano – soprano